Do (zangeres), roepnaam van de zangeres Dominique van Hulst
C (muziek), de eerste muzieknoot van een toonladder
Deeltijds beroepssecundair onderwijs